DCP peut signifier :
 Disney Consumer Products, une filiale et l'une des quatre divisions de la société Walt Disney Company ;
 dispositif de concentration de poisson ;
 Degree Confluence Project, un projet international qui consiste à visiter à l'aide d'un récepteur GPS le point d'intersection de tous les méridiens de longitude entière et de tous les parallèles de latitude entière ;
 division de cavalerie à pied ;
 Digital Cinema Package, des fichiers informatiques qui sont destinés à être stockés et lus dans une cabine de projection par un serveur, couplé à un projecteur numérique ;
 Donnée à Caractère Personnel, selon le RGPD ;
 New York City Department of City Planning ;
 Dispositif de concentration de poisson ;
 déclaration de cessation des paiements, voir cessation de paiements ;
 Decentralised Procedure.
 Digital Colour Printing ("Impression en Couleur Digitale"), une technologie pour les papiers d'impression.

Chimie :
 , voir chlorophénol ;
 1,3-dichloropropène ;
 Dicumyl peroxide (en français, peroxyde de dicumyle) ;
  (en français, dicycloplatine) ;
 Enzyme de conversion de l'angiotensine, en enzyme dont DCP est un alias.